Лукинки — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лукинки — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Лукинки — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.